Vogtland bezeichnet:

 das historische Vogtland und als Teile davon das Bayerische Vogtland sowie das Obere Vogtland
 die naturräumliche Haupteinheitengruppe Vogtland (Naturraum)
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Vogtlandkreis
 den Rundfunksender Vogtland Radio
 die ehemalige Automarke Vogtland (Automarke)
 die Stadterweiterung Vogtland oder Neu Voigtland vor dem Rosenthaler Tor in Berlin